Wiewiórów jest siedliskiem podzielonym administracyjnie na 2 miejscowości w Polsce: 
 Wiewiórów – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Dobryszyce 
 Wiewiórów – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Lgota Wielka